Het WTA-tennistoernooi van Courmayeur (officieel Courmayeur Ladies Open – Cassina Trophy) van 2021 vond plaats van 25 tot en met 31 oktober 2021 in de Italiaanse grensplaats Courmayeur. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Tunesische Ons Jabeur had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een elleboogblessure.

De ongeplaatste Donna Vekić uit Kroatië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Deense Clara Tauson in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Vekić won zo haar derde WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Aan het enkelspel namen geen speelsters uit de Lage Landen deel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Marie Bouzková en Lucie Hradecká uit Tsjechië, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Chinese duo Wang Xinyu en Zheng Saisai won het toer­nooi. In de op zaterdag 30 oktober gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Eri Hozumi en Zhang Shuai in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Zheng had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Wang één.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Vivian Heisen (Duitsland) – zij verloren meteen hun openingspartij.

Ook de Nederlandse Rosalie van der Hoek en Ankita Raina uit India hadden de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Courmayeur 2021
Courmayeur